Davisov pokal 1953 je bil dvainštirideseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1953 v športu
1953